Александр Станкевич:
 Станкевич, Александр (1824—1892) — польский художник, проживавший в Риме.
 Станкевич, Александр Владимирович (1821—1912) — русский писатель, биограф и издатель.
 Станкевич, Александр Владимирович (ок. 1846 — после 1892) — польский художник, проживавший в Красноярске.